Cleburne Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cleburne Township (Monroe County, Arkansas)
 Cleburne Township (Phillips County, Arkansas)